ESL peut référer à :
 Electronic Sports League ;
 Electrochemical and Solid-State Letters, un journal scientifique;
 English as a second language : anglais en tant que seconde langue (ou anglais en tant que langue étrangère)